Comitatul Wilcox sau Wilcox County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wilcox County, Alabama
 Wilcox County, Georgia